«The Definitive Collection» — двадцять восьма компіляція американського виконавця Майкла Джексона. Випущено 25 серпня 2009 року лейблом Universal Motown.

Список композицій 

Альбоми Майкла Джексона